Abattre l'ennemi est un livre de philosophie politique et un programme révolutionnaire publié par l'avocat et activiste politique franco-espagnol Juan Branco en mars 2021 aux éditions Michel Lafon et accessible gratuitement en ligne. 

Il est le deuxième volume d'une trilogie aux côtés de Crépuscule, paru en 2018, et de Coup d'état, à paraître en mars 2023.

Contenu et contexte 
L'ouvrage s'inscrit dans une trilogie : il fait suite à Crépuscule, un best-seller publié fin 2018 par Juan Branco au début du mouvement des gilets jaunes, qui révélait et dénonçait les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron est parvenu au pouvoir grâce, notamment, à ses liens avec de grandes fortunes françaises actionnaires dans la presse comme Bernard Arnault, Xavier Niel ou Arnaud Lagardère. Face à cette captation, pourtant légale, de la démocratie française par des oligarques et leurs "sbires" en faveur d'intérêts de caste, l'auteur concluait : "Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption". 

Dans Abattre l'ennemi, fort de ce constat, l'auteur passe à l'étape suivante et livre un guide révolutionnaire détaillé du pouvoir, et de ce qu'il faudrait faire une fois celui-ci repris pour "abattre l'ennemi". Il s'agit d'un programme politique et d'une éthique révolutionnaire en 7 étapes : Comprendre, Raconter, Penser, Préparer, Agir, Frapper et Gouverner. Ces étapes doivent permettre de se préparer à la révolution, c'est-à-dire à la prise du pouvoir d'Etat, et de gouverner le moment venu pour appliquer les mesures listées à la fin de l'ouvrage, sans se laisser corrompre. Le livre fait toutefois l'impasse sur les modalités concrètes de la prise du pouvoir, il se contente d'évoquer à ce propos les deux possibilités à considérer : l'élection et la révolution ; sans expliquer comment parvenir à l'une d'entre elles.

C'est dans Coup d'état, le dernier volume de la trilogie publié en mars 2023 aux éditions Au Diable Vauvert, que l'auteur compte nous dire comment, dans les faits, étape après étape, prendre le pouvoir et redonner leur souveraineté aux Français. Le livre devrait prendre la forme d’un manuel insurrectionnel exposant concrètement les modalités de la révolution nécessaire, selon l'auteur. Le but étant, après avoir donné le "quoi" et le "pourquoi" dans les deux précédents volumes, de répondre à la question : "comment mener une révolution à bien, paralyser le pouvoir et le rendre à chacun ? Et surtout comment, éviter les pièges et impasses auxquels sont confrontés tous les mouvements populaires ?". Juan Branco a annoncé au sujet de ce livre qu'il allait être une "bombe" et sans doute sonner la fin de sa carrière.

Notes et références 

Livre paru en 2021
Philosophie politique